Bredemeyera är ett släkte av jungfrulinsväxter. Bredemeyera ingår i familjen jungfrulinsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jungfrulinsväxter
Bredemeyera